Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Doug Flach e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Scott Draper e Jason Stoltenberg 6-2, 4-6, 7-6.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Assente

 Leander Paes /  Peter Tramacchi (semifinali)
 Neville Godwin /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998